El Torneig de Shenzhen 2015, també conegut com a Shenzhen Open 2014, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La tercera edició se celebrà entre el 3 i el 10 de gener del 2015 al Shenzhen Longgang Sports Center de Shenzhen, Xina.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015